Přepeře est un toponyme qui peut désigner :

Přepeře, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Přepeře, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie